Статья 377 Уголовного кодекса Индии, вступившая в силу в 1861 году во времена колониального господства Великобритании и предполагавшая уголовное наказание за «неестественные преступления», под которыми подразумеваются «акт плотской связи с мужчиной, женщиной или животным».

В 2009 году Высший суд Дели отменил статью, признав её дискриминационной. Решение суда было опротестовано в Верховном суде страны, который 11 декабря 2013 года постановил, что решение об отмене статьи уголовного кодекса должно приниматься парламентом страны, а не судом, и что Высший суд Дели превысил свои полномочия. Тем самым Верховный суд вернул в силу статью 377, призвав, однако, правительство Индии принять законодательство, предусматривающее удаление статьи 377 из уголовного кодекса. 6 сентября 2018 года в ходе пересмотра решения Верховный суд признал статью противоречащей Конституции Индии и отменил её.

Текст статьи 
Статья 377 Уголовного Кодекса Индии гласит:

Статья конкретно не указывает ЛГБТ и теоретически может быть применена в отношении гетеросексуалов, уличённых в оральном или групповом сексе.
Таким образом, добровольные гомосексуальные контакты могут наказываться тюремным заключением сроком до 10 лет. В «особо тяжёлых случаях» может применяться пожизненное заключение.

Однако статья не может быть применена по отношению к двум женщинам, состоящим в лесбийской связи, так как в этом случае нет проникающего полового акта.

По мнению обозревателей, статья 377 почти никогда не используется в целях судебного преследования лиц, добровольно вступающих в гомосексуальные контакты, однако она часто применяется индийской полицией для репрессий в отношении ЛГБТ.

Движение за отмену статьи 

Наказание за «противоестественные преступления» было предусмотрено статьей 377 индийского уголовного кодекса, принятого ещё в 1861 году во времена британского господства. По мнению многих исследователей, эта статья — пережиток колониальной истории страны. Она была создана по образу и подобию аналогичной статьи Уголовного Кодекса Великобритании. Однако, в самой Великобритании подобная статья была отменена ещё в 1967 году.

Ещё в 2006 году индийскому правительству было представлено открытое письмо ста известных индийцев, призвавшее к отмене нарушающего права человека закона. В числе авторов письма — индийский писатель Викрам Сет, индийский романист Арундати Рой, американская писательница бенгальского происхождения Джумпа Лахири и другие. Петицию поддержал также и известный индийский экономист, философ и социолог Амартья Сен.

За отмену статьи выступила и Национальная организация по контролю за СПИДом Индии, утверждая, что этот закон препятствует осуществлению мер для профилактики ВИЧ. Согласно данным организации, только 6 % всех мужчин, практикующих секс с мужчинами в Индии имеют доступ к услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ, так как большинство из них не хотят признавать наличие у них однополых контактов, опасаясь шантажа, запугивания и насилия со стороны правоприменительных органов.

В 2005—2009 годах в крупных городах страны — Мумбаи, Калькутте и Бангалоре прошли многочисленные митинги и протесты ЛГБТ-активистов и правозащитных организаций.

Согласно оценкам исследователей, в Индии может проживать более 50 миллионов гомосексуальных и бисексуальных мужчин, из которых около 80 % состоят в браке с женщиной и ведут двойную жизнь. Кроме того, в стране насчитывается от 50 до 500 тысяч хиджра. Правительство страны исходит из 2,5 миллионов гомосексуалов.

Ещё с начала дискуссий об отмене 377 статьи ситуация в стране постепенно начала меняться. Многие СМИ стали писать на тему прав ЛГБТ, соответствующие темы появились и в индийских фильмах («Огонь», «Близкие друзья», «Путешествие» и другие), в стране прошли первые гей-прайды, что в предыдущие годы было невозможно вообразить. Туристические агентства Индии начинают развитие ЛГБТ-туризма. Стали открываться первые специализированные магазины для ЛГБТ.

Отмена статьи и решение Верховного суда 
Высший суд Дели 2 июля 2009 года постановил, что наказание за однополые отношения совершеннолетних лиц по обоюдному согласию противоречит Конституции страны. Однако, статья может применяться и дальше в случаях секса с участием несовершеннолетних и принуждения к сексу.

Решение Высшего суда Дели вызвало возмущение представителей как правящей партии, так и оппозиции, а также многих общественных и религиозных организаций. В частности, в 2011 году министр здравоохранения  назвал гомосексуальность «быстро распространяющейся болезнью», проникшей в Индию извне. Кардинал Римско-католической церкви в Индии и архиепископ Бомбея Освальд Грасиас выразил мнение о том, что Католическая церковь не призывает к криминализации гомосексуальности, но выступает против легализации однополых браков.

Отмена статьи была обжалована в Верховном суде Индии различными политическими, общественными и религиозными организациями. Рассмотрение жалоб в Верховном суде было начато 15 февраля 2012 года. Своим решением от 11 декабря 2013 года Верховный суд Индии отменил решение Высокого суда Дели от 2009 года и вернул в действие статью 377. По мнению судьи Верховного суда, суд Дели превысил свои полномочия, поскольку отмена статей уголовного кодекса находится в компетенции парламента и правительства страны. В свою очередь, суд призвал парламент принять законодательство по данному вопросу, предусматривающее удаление раздела 377 из уголовного кодекса Индии в соответствии с рекомендациями генерального прокурора. По сообщениям министра юстиции Индии Капила Сибала, правительство будет соблюдать постановление Верховного суда.

В ответ на решение Верховного суда в Дели и других крупных городах прошли массовые протесты ЛГБТ. Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй осудила восстановление уголовной ответственности за однополые сексуальные контакты и заявила, что эта мера противоречит международным нормам. Активисты различных организаций назвали решение Верховного суда разочаровывающим и пообещали опротестовать его. Организация «Международная амнистия» также объявила о нарушении прав человека. Объединённая программа Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) также отметила, что отмена статьи 377 в 2009 году была важной вехой в борьбе с гомофобией и с дискриминацией ВИЧ-инфицированных. По данным ЮНЭЙДС, в течение последних четырёх лет после отмены этой статьи в стране на 50 % увеличилось число учреждений, оказывающих услуги в области ВИЧ для представителей сексуальных меньшинств.

Уже 20 декабря 2013 года правительство Индии направило в Верховный суд петицию с просьбой пересмотреть своё решение о возврате уголовного преследования за гомосексуальные контакты, мотивировав это тем, что такое преследование нарушает права человека на равенство. 28 января 2014 года Верховный суд отказался пересмотреть своё решение, тем самым сохранив в силе статью 377 и, вместе с ней, и уголовную ответственность за однополые сексуальные контакты.

6 сентября 2018 года в ходе пересмотра решения Верховный суд признал статью противоречащей Конституции Индии и отменил её.

См. также 
 Индуизм и гомосексуальность
 Хиджра

Примечания

Ссылки 
 India’s Historic Ruling on Gay Rights
 В Индии гомосексуалам запретят использовать услуги суррогатных матерей // Gay.ru, 28.01.2011

Уголовное преследование гомосексуальных отношений
ЛГБТ в Индии
Уголовное право Индии